Аштон Гейт ():

 Аштон Гейт (Бристоль) — район в Бристоле.
 Аштон Гейт (стадион) — стадион в одноимённом районе Бристоля.
 Аштон Гейт (железнодорожная станция) — железнодорожная станция на ветке Портисхеда.
 Ashton Gate Brewery Co — пивоваренная компания.